Kabinetsformatie Nederland 2017
 Kabinetsformatie Curaçao 2017